Данилов, Николай Николаевич:
 Данилов, Николай Николаевич (1905—1970) — главный редактор газет СССР «Комсомольская правда» и «Советская культура».
 Данилов, Николай Николаевич (1920—1987) — советский зоолог, доктор наук, профессор.